Корякин — русская фамилия:

 Корякин, Александр Сергеевич (1954—2014) — российский орнитолог.
 Корякин, Валентин Александрович (род. 1933) — советский и молдавский художник, график.
 Корякин, Виктор Николаевич — один из участников банды Станислава Смеяна (1992—1993).
 Корякин, Виталий Валерьевич (род. 1983) — таджикистанский борец вольного стиля.
 Корякин, Иван Сергеевич (1896—1969) — советский гигиенист, ректор Алма-Атинского медицинского института (1955—1960).
 Корякин, Константин Григорьевич (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Корякин, Михаил Михайлович (1850—1897) — русский оперный певец-бас.
 Корякин, Николай Дорофеевич (1922—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Корякин, Павел Алексеевич (1918—1983) — полный кавалер ордена Славы.

Корякина 
 Корякина, Елена Фёдоровна (1911—1980) — советская баскетболистка.
 Корякина, Мария Семёновна (1920—2011) — советская и российская писательница, жена Виктора Астафьева.

См. также